Le qualificazioni del singolare  femminile dell'US Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Shahar Peer (primo turno)
  Sharon Fichman (qualificata)
  Andrea Hlaváčková (ultimo turno)
  Teliana Pereira (primo turno)
  Shuai Zhang (secondo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Kurumi Nara (qualificata)
  Johanna Konta (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (qualificata)
  Eva Birnerová (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (qualificata)
  Anastasija Rodionova (ultimo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Tadeja Majerič (primo turno)

  Vera Duševina (qualificata)
  Maria João Koehler (qualificata)
  Zhou Yimiao (primo turno)
  Julia Glushko (qualificata)
  Ajla Tomljanović (qualificata)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Melanie Oudin (primo turno)
  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Duan Yingying (qualificata)
  Camila Giorgi (qualificata)
  Casey Dellacqua (qualificata)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)
  Nina Bratčikova (secondo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (ultimo turno, Lucky Loser)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Kai-chen Chang (primo turno)

Qualificate 

  Casey Dellacqua
  Sharon Fichman
  Grace Min
  Victoria Duval
  Coco Vandeweghe
  Duan Yingying
  Kurumi Nara
  Maria João Koehler

  Vera Duševina
  Mirjana Lučić-Baroni
  Chanel Simmonds
  Michelle Larcher de Brito
  Julia Glushko
  Ajla Tomljanović
  Aleksandra Krunić
<li>  Camila Giorgi

Lucky Loser

  Patricia Mayr-Achleitner

<li>  Olivia Rogowska

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

US Open 2013
WTA Tour 2013